Чемпионат Европы по кёрлингу среди смешанных команд 2009 проводился в городе Прага (Чехия) c 26 сентября по 3 октября 2009 года. Турнир проводился в 5-й раз.

В турнире приняло участие 24 национальных сборных смешанных команды (составленных из двух мужчин и двух женщин).

Чемпионом стала (2-й раз в своей истории) сборная Шотландии, победившая в финале сборную Дании. Бронзовые медали завоевала сборная Англии, победившая в матче за 3-е место сборную Чехии.

Впервые в чемпионате приняла участие сборная Белоруссии.

Формат соревнований 
Команды разбиваются на 3 группы (A, B, C) по 8 команд, где играют друг с другом по круговой системе в один круг. Занявшие 1-е места в группах выходят в полуфиналы плей-офф напрямую; занявшие в группах 2-е места играют между собой квалификационный раунд (сначала играют между собой 2-е место группы B и 2-е место группы C, победитель встречается со 2-м местом группы A), победитель которого присоединяется к участникам полуфиналов. Эти четыре команды играют по олимпийской системе в полуфиналах, затем победители полуфиналов в финале разыгрывают 1-е и 2-е места, проигравшие в полуфиналах разыгрывают между собой 3-е и 4-е места.

Результаты соревнований

Групповой этап

Группа A 

  Проходят в плей-офф.
  Проходят в квалификационный раунд плей-офф со 2-го места.

Группа B 

  Проходят в плей-офф.
  Проходят в квалификационный раунд плей-офф со 2-го места.

Группа C 

  Проходят в плей-офф.
  Проходят в квалификационный раунд плей-офф со 2-го места.

Плей-офф

Квалификационный раунд

Медальный раунд

Итоговая классификация

Примечания 

2009
Международные соревнования по кёрлингу в Чехии
Спорт в Чехии в 2009 году
2009 год в кёрлинге
кёрлинг
Сентябрь 2009 года
Октябрь 2009 года
Чемпионаты Европы в Чехии
Международные спортивные соревнования в Праге